Лас Тортугас има више значења:

 Лас Тортугас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Тортугас (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тортугас (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Тортугас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Тортугас (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Тортугас, Сан Хорхе (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Тортугас (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Тортугас (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Тортугас (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тортугас (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тортугас (Ел Аренал), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тортугас (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тортугас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тортугас (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тортугас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тортугас (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тортугас (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тортугас (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тортугас (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тортугас (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Тортугас (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Тортугас, Емилијано Запата (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Тортугас (Танхуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Тортугас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Тортугас, Лас Морас (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Тортугас (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Тортугас (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Тортугас (Бавијакора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Тортугас (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Тортугас (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Тортугас (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Тортугас (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Тортугас (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику